Omul de aur se poate referi la:

o lucrare literară
 Omul de aur (Az arany ember) (1872) - roman de Mór Jókai
 Omul de aur (Az arany ember) (1885) - dramatizare a romanului lui Mór Jókai
 Omul de aur (El hombre de oro) (1915) - roman de Rufino Blanco-Fombona
 Omul de aur (The Golden Man) (1953) - nuvelă de Philip K. Dick

un film
 Omul de aur (1919) - film regizat de Alexander Korda după romanul lui Mór Jókai
 Omul de aur (1936) - film regizat de Béla Gaál după romanul lui Mór Jókai
 Omul de aur (1962) - film regizat de Viktor Gertler după romanul lui Mór Jókai
 Omul de aur (2005) - film TV regizat de Péter Gárdos după romanul lui Mór Jókai